Примера Уругвая по футболу 1994 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Турнир впервые был проведён по системе Апертура/Клаусура. Выбыл Белья Виста. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1994 (Пеньяроль и Серро) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1995.

Таблицы

Апертура

Клаусура

Общая

Матчи за чемпионство 
Проводились между победителями Апертуры и Клаусуры
 Пеньяроль 1:1, 1:1, 2:1 Дефенсор Спортинг

Матчи за право остаться в лиге 
 Рампла Хуниорс 2:1, 2:1 Расинг
«Рампла Хуниорс» остаётся в лиге, «Расинг» остаётся в Втором дивизионе.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1994
Футбол в Южной Америке в 1994 году
1990-е годы в Уругвае